Decade in the Sun – album walijskiej grupy rockowej Stereophonics. Został wydany 6 listopada 2008 roku.

Lista utworów 
 Dakota                                                       
 The Bartender and the Thief
 Just Looking
 Have a Nice Day
 Local Boy in the Photograph                               
 Maybe Tomorrow
 Superman              
 Pick a Part That's New                
 My Own Worst Enemy                
 I Wouldn't Believe Your Radio                  
 You're My Star                     
 Mr. Writer                         
 Step on My Old Size Nines                        
 Devil                    
 It Means Nothing                          
 A Thousand Trees                              
 Vegas Two Times                                  
 Traffic                                  
 More Life in a Tramps Vest
 Handbags and Gladrags

Albumy Stereophonics
Albumy muzyczne wydane w roku 2008